Mesorhabdus är ett släkte av kräftdjur. Mesorhabdus ingår i familjen Heterorhabdidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Mesorhabdus